Rudolf Gebauer ist der Name folgender Personen:

* Rudolf Gebauer (Widerstandskämpfer) (1903–1938), deutscher Politiker (KPD) und Widerstandskämpfer
 Rudolf Gebauer (Physiker) (1904–1990), österreichischer Physiker und Hochschullehrer